Ein Kunstgewerbemuseum ist ein Museum für Werke der angewandten Kunst, das gelegentlich Teil einer Ausbildungsstätte (siehe: Kunstgewerbeschule) oder mit einer solchen verbunden ist.

Kunstgewerbemuseen als Institutionen sind aus den Kunst- und Wunderkammern des 18. Jahrhunderts hervorgegangen mit dem Zweck, exemplarisch kunsttechnische Vorbilder für Kunst und Handwerk in den Residenzstädten und Freien Reichsstädten bereitzustellen. In dieser Hinsicht handelt es sich um Mustersammlungen für Unterricht und Wirtschaftsförderung. Diese führte zur Angliederung von Kunstgewerbeschulen an die Kunstgewerbemuseen (Berlin, Zürich) oder wie in Weimar zum Nebeneinander eines Museums für Kunst und Kunstgewerbe (Harry Graf Kessler) mit Kunstschule (Hans Olde), Bildhauerschule (Adolf Brütt – der auch Mitglied des Beirates des Berliner Kunstgewerbemuseums war) und Kunstgewerbeschule (Henry van de Velde).

Das 1844 im niederschlesischen Liegnitz gegründete Museum Minutoli gilt als erstes Kunstgewerbemuseum der Welt.

Liste von Kunstgewerbemuseen 
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Großbritannien 
Victoria and Albert Museum [South Kensington Museum]

Deutschland 
 Berlin: Kunstgewerbemuseum
 Bielefeld: Deutsches Fächer Museum – Barisch Stiftung
 Dresden: Kunstgewerbemuseum Dresden im Schloss Pillnitz
 Frankfurt am Main: Museum Angewandte Kunst
 Gera: Museum für Angewandte Kunst
 Hamburg: Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg
 Hannover: Museum August Kestner
 Köln: Museum für Angewandte Kunst Köln
 Leipzig: Grassi Museum für Angewandte Kunst im Grassimuseum
 München: Bayerisches Nationalmuseum

mit angeschlossener Ausbildungsstätte
 Berlin: Kunstgewerbemuseum Berlin, siehe Staatliche Museen zu Berlin und Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin

Österreich 
 Wien: Museum für angewandte Kunst

Schweiz 
mit angeschlossener Ausbildungsstätte
 Zürich: Museum für Gestaltung Zürich (früher Kunstgewerbemuseum Zürich)

Belgien 
 Gent: Design museum (Museum für angewandte Kunst aus mehreren Jahrhunderten und für Design)

Frankreich 
 Lyon: Musée des Arts Décoratifs (Museum der dekorativen Künste)
 Straßburg: Musée des Arts décoratifs
mit angeschlossener Ausbildungsstätte
 Paris: Musée des Arts décoratifs (Museum der dekorativen Künste) im Louvre
 Paris: Musée des arts et métiers im Conservatoire national des arts et métiers (Staatliche Kunst- und Gewerbeschule)

Niederlande 
 Amsterdam: Stedelijk Museum (Museum für Moderne Kunst und für angewandte Kunst)

Tschechien 
 Prag: Kunstgewerbemuseum (Uměleckoprůmyslové Museum)

Ungarn 
 Budapest: Ungarisches Museum für Kunstgewerbe

Siehe auch 
 Gewerbemuseum

 
Kunstgewerbe